Botez se poate referi la:
Botez- taină
Botez, Mureș
Constantin Botez
Demostene Botez
Eugeniu Botez
 Mihai Horia Botez (1940 - 1995) -- matematician, diplomat și disident anti-comunist român, ajuns după Revoluția din 1989 ambasador al României la ONU și în Statele Unite ale Americii;

 Mihai Ioan Botez (1927 - 1998), medic român;

 Mihail Ștefan Botez  (1902 - ??) -- matematician român cu contribuții deosebite în domeniul geometriei descriptive.

 Mihai Botez (gimnast) (n. 1922) -- gimnast român participant la Olimpiada de la Helsinki, în 1952.